Ла Лома има више значења:

 Ла Лома, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома, Танке де лас Палмитас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома, Ихинио Родригез (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома, Сан Исидро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Лома, Ехидо Гереро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лома (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лома (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Лома (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Лома (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Лома (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Лома (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лома (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Лома (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лома (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лома (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лома (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лома (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лома (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома, Ремихио Раскон (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома, Саул Раскон (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лома (Ла Магдалена Контрерас), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Лома (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Лома (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лома (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лома (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лома (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лома (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лома (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лома (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома, Ехидо де Ваљехито (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома, Лас Трес Ескинас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома, Лома Колорада (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Тијера Бланка, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лома (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лома (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лома (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лома (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Лома (Актопан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома, Ла Лома Лопез Рајон (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома, Ла Хоја Гранде (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лома, Ла Хиганта (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Лома де лос Хименез (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Ла Ескондида (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Ла Ломита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Ла Трохе (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Ла Лома де Ариба (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Лома де Абахо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Лома де Енмедио (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Ла Коладера (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Толиман, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Лома де лос Хименез (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома, Санта Марија ла Лома (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лома (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лома (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лома (Хучитепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лома (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лома (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лома (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лома, Лас Руинас (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Лома (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома, Калерос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Лагуниљас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Навазен), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома, Лос Ојос (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома, Кинта Манзана Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома, Терсера Манзана де Сан Мигел (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Лома (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Лома (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Лома (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Лома (Тлајакапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Лома (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лома (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лома (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лома (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лома, Ла Писта (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лома, Ганадера (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лома (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лома (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лома (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лома (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лома (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лома (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лома (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лома (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лома (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лома (Сан Франсиско Халтепетонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лома (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лома, Лома Гранде (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лома (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лома (Сантијаго Вауклиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лома (Соледад Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лома (Сан Херонимо Тлакочаваја), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лома (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лома (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лома, Корал Бланко (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лома (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лома (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лома (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лома (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лома (Толиман, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лома (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Лома (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома, Лас Питајас (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома, Кинијентос Уно (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома, Ел Бордито (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома, Ехидо лос Аламос (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лома (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома, Ла Лома де Кила (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома, Габријел Лејва Солано (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома, Ел Алтон (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лома (Акончи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лома (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лома (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лома, Ла Ломита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лома (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лома (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Лома (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Лома, Алфредо Латофски (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома, Ла Ломита (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома, Лома дел Норте (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома, Парада ла Лома (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома, Пало Бланко (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лома, Колонија (Апетатитлан де Антонио Карвахал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома, Ел Серито (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома, Хуан Флорес (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома (Емилијано Запата, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома (Сан Херонимо Закуалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома (Санта Аполонија Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Лома (Актопан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Емилијано Запата, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома, Километро Уно (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Тијера Бланка, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома, Ел Агила (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лома, Ла Лома Санта Лусија (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Лома, Еусебио Кариљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома, Мигел Ескарењо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома, Уријел Пинедо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома, Ел Бахио (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома, Рамон Трехо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома, Ла Лома Алта (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома, Рамон Трехо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Лома, Марсијана де ла Круз Гереро (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику